Вторая хорватская футбольная лига 2006/2007 годов () — 16-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2006/2007
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2006 году
Спорт в Хорватии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007